Eppelein ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Eppelein von Gailingen (richtiger Name Apollonius von Gailingen) (* um 1320–1381), fränkischer Raubritter

 Johannes Eppelein (1891–1965), deutscher Maler